Садик:

Небольшой сад 
 Фуксов садик — сквер в Вахитовском районе Казани.

Фамилия 
 Nafis Sadik (род. 1929) — специальный советник генерального секретаря ООН.
 Садик, Берат (род. 1986) — албанский футболист.
 Садик, Джон (род. 1945) — суринамский шашист.
 Садик, Нариман (1933—2005) — последняя королева Египта, вторая жена короля Фарука I, мать наследного принца Ахмеда Фуада.
 Садик, Омовунми (род. 1964) — нигерийский профессор, химик и изобретательница.
 Садик, Сардар (род. 1954) — пакистанский государственный деятель.
 Mirwais Sadiq (1973—2004) — министр гражданской авиации Афганистана.
 Nariman Sadiq (1933—2005) — последняя королева Египта.
 Muhammad Sadiq — пенджабский певец.
 Джафар ас-Садик (702—765) — исламский богослов, шестой из двенадцати имамов, признаваемых шиитами-двунадесятниками, основатель джафаритского мазхаба.

Псевдоним 
 Рафаэл Садик (1966) — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер
 SadiQ (род. 1988) — афганский рэпер.
 Sadiq — индийский актёр.

Имя 
 Садик Бек (1533—1610) — персидский художник, каллиграф, поэт, и историк-хронист.
 Садик Рохани (род. 1926) — шиитский богослов и марджа.
 Лариджани, Садик (род. 1960) — аятолла, духовное лицо, политик.
 Ширази, Садик (род. 1942) — великий аятолла, богослов.

См. также 
 Садиков
 Садыков
 Садыхов
 Садык

Арабские имена